Strupets kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Strupets (distrikt i Bulgarien, Sliven), Obsjtina Sliven, 
 Strupets (distrikt i Bulgarien, Vratsa), Obsjtina Roman, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar